Роберт Кеттонский (Роберт из Кеттона) (; лат. Robertus Ketenensis; ок. 1110 — ок. 1160) — английский теолог и арабист-переводчик.

Биография 
В 1134 году направился из Франции, где, возможно, получал образование, в четырёхлетнее путешествие на Восток, во время которого посетил Византийскую империю и государства крестоносцев.

Около 1141 года поселился в Испании, где занялся переводами научных трудов с арабского языка на латынь, в том числе Ибн Сины.

Около 1143 года по просьбе аббата Петра Достопочтенного перевел Коран под названием «Lex Mahumet pseudoprophete». Этот перевод стал первым и оставался единственным переводом Корана на европейские языки до XVII века.

Публикации 
Латинский текст Корана был подготовлен к изданию в Базеле Теодором Библиандром в 1543 году и переиздан там же в 1550 году.

См. также 
 Доминик Гундиссалин
 Иоанн Севильский
 Швайгер, Соломон
 Иоанн Сеговийский

Примечания

Литература 
 Иовенко В. А. Школа переводчиков в Толедо, Или откуда корни нашей профессии // Мосты. Журнал переводчиков. — 2008. — № 4.
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 5.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Англии
Умершие в Испании
Переводчики XII века
Переводчики Корана
Переводчики с арабского языка
Востоковеды по алфавиту